

Patronyme 

 La famille Guidi, une famille noble italienne.
 Alessandro Pier Guidi (1983-), pilote automobile italien ;
 Angela Maria Guidi Cingolani (1896-1991), femme politique italienne ;
 Carlo Alessandro Guidi (1650-1712), poète et un dramaturge italien ;
 Domenico Guidi (1625-1701), sculpteur baroque italien ;
 Dominique Guidi (1996-), footballeur français ;
 Fabrizio Guidi (1972-), coureur cycliste italien ;
 Federica Guidi (1969-), chef d'entreprise et femme politique italienne ;
 Filippo Maria Guidi (1815-1879), cardinal italien ;
 Gianluca Guidi (1968-), joueur italien de rugby à XV ;
 Giovanni Guidi (1985-), musicien de jazz italien ;
 Guido Guidi (1509-1569) (en latin Vidus Vidius), médecin italien ;
 Guido Buffarini Guidi (1895-1945), homme politique dans l'Italie fasciste ;
 Guido Guidi (1941-), photographe italien ;
  (?-), dessinateur italien ;
 Ignazio Guidi (1844-1935), orientaliste italien ;
 Juan Héctor Guidi (1930-1973), footballeur argentin ;
 Nicola Guidi di Bagno (1583-1663) cardinal italien ;
 Rachele Guidi (1890-1979), compagne et l'épouse officielle de Benito Mussolini ;
 Romoaldo Guidi (1722-1780), cardinal italien ;
 Sébastien Des Guidi (1769-1863), médecin français ;
 Virgilio Guidi (1891-1984), peintre, poète et essayiste italien.

Bâtiment 
 Le Casino Evangelisti Guidi, palais baroque de Rome.

Voir aussi